Arise kan syfta på:
 Arise (musikgrupp) – ett svenskt metalband
 Arise (musikalbum) – ett album av Sepultura
 Arise (musikalbum av Planetshakers) – ett album av den kristna församlingen Planetshakers
 Arise (musikalbum av Hugh Mundell) – ett album av reggaesångaren Hugh Mundell.
 Arise (vindkraftsbolag) – ett svenskt vindkraftbolag
 Arise Therefore –  Palace fjärde studioalbum, utgivet 1996